Decadenza – preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare
 Decadenza – invecchiamento di un sistema o un organismo
 Decadenza – film del 1976 diretto da Antonio Maria Magro

Pagine correlate

Decadence
Decadimento